Ženská dvouhra Nature Valley Classic 2018 probíhala ve druhé polovině června 2018. Do singlové soutěže birminghamského tenisového turnaje hraného na trávě nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla světová osmička Petra Kvitová z České republiky. Nejvýše nasazenou třetí hráčku žebříčku Garbiñe Muguruzaovou vyřadila ve druhém kole Barbora Strýcová. Ve vzájemných duelech se tak ujala vedení 4–3.

Vítězkou se stala 28letá čtvrtá nasazená Češka Petra Kvitová, jež ve finále za 2.07 hodin zdolala slovenskou devatenáctou hráčku žebříčku Magdalénu Rybárikovou po třísetovém průběhu 4–6, 6–1 a 6–2. Poměr vzájemných zápasů navýšila na 6–1 a v utkání proměnila 6 ze 14 brejkových příležitostí, zatímco Slovenka využila 3 ze 6 šancí na prolomení podání.

Kvitová si v probíhající sezóně připsala jako první tenistka páté turnajové vítězství i finále z dvouhry, které představovalo dvacátý pátý singlový titul na okruhu WTA Tour. V odehrané části sezóny nasbírala nejvíce, třicet sedm vítězných singlových zápasů. Podruhé v kariéře dokázala obhájit titul, když v tomto ohledu navázala na triumfy z let 2014 a 2015 na Connecticut Open. V rámci českých a československých tenistek se osamostatnila na třetí příčce a dvě trofeje jí scházely na Mandlíkovou. První Martina Navrátilová vyhrála 167 turnajů.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Birmingham Classic
Tenis ve Spojeném království v roce 2018
WTA Tour 2018